„Рецептите на Виолета“ е продукция на Дисни Ченъл Италия, но с участието на Клара Алонсо и Мирта Уонс.

Сезон 1

Сезон 2 

Списъци с епизоди на комедийно-драматични сериали